Номинация Лучшее женское видео | Best Female Video одна из главных номинаций церемонии MTV Video Music Awards она вручается с самой первой церемонии которая прошла в 1984 году. В 2007 году название номинации было изменено на Female Artist of the Year, но в 2008 году вернулось старое название. Наибольшее количество побед и номинаций в этой номинации имеет Мадонна, у неё 3 победы и 12 номинаций.

Рекорды/Победы 

 Большее количество побед:
 1. Мадонна, Taylor Swift, Beyoncé: 3 победы
 2. Kelly Clarkson, Janet Jackson, Lady Gaga- 2 победы

 Большее количество номинаций

MTV Video Music Awards
Награды, появившиеся в 1984 году
Музыкальные премии США
Премии в области музыкальных видеоклипов
Награды женщинам-музыкантам